Leidenschaft steht für

 Leidenschaft eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion
 Leidenschaft (Erzählung), eine Erzählung von 2004 von Alice Munro
 Leidenschaft (1925), deutscher Spielfilm von 1925. Regie: Richard Eichberg
 Leidenschaft (1940), deutscher Spielfilm von 1940. Regie: Walter Janssen

Siehe auch:

 Leidenschaften
 Die große Leidenschaft
 Opfer der Leidenschaft
 Passion